Jules Guérin henviser til følgende personer:

 Jules Guérin (læge) (1801–1886) – belgisk læge
 Jules Guérin (politiker) (1860–1910) – fransk politiker
 Jules Guérin (maler) (1866–1946) – amerikansk gavlmaler og illustrator